Hierba la sangre puede referirse a:
El nombre común de la planta Lithodora fruticosa.
El nombre común de la planta Paronychia argentea.